Советское благочиние — церковный округ:

 Советское благочиние — церковный округ Бийской епархии.
 Советское благочиние — церковный округ Джанкойской епархии.